Plaats in Indonesië
 Pekandangan (Banjarmangu), een plaats in het bestuurlijke gebied Banjarnegara in de provincie Midden-Java
 Pekandangan (Indramayu), een plaats in het bestuurlijke gebied Indramayu in de provincie West-Java